Mølleparken kan henvise til flere artikler:

 Mølleparken (Aalborg)
 Mølleparken (Aarhus)
 Mølleparken (Sønderborg)